Il singolare  del KGHM Dialog Polish Indoors 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Kristof Vliegen era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michael Berrer ha battuto in finale 6–3, 6–4 Aleksandr Kudrjavcev.

Teste di serie

  Olivier Rochus (secondo turno)
  Adrian Mannarino (primo turno)
  Michael Berrer (campione)
  Karol Beck (semifinali)

 Sam Warburg (quarti di finale)
 Mathieu Montcourt (secondo turno)
 Santiago Giraldo (quarti di finale)
 Michail Elgin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

KGHM Dialog Polish Indoors 2009